Kaiser-klass kan avse:

Kaiser-klass (slagskepp) – tysk fartygsklass om fem slagskepp under första världskriget
Kaiser-klass (pansarfregatt) – tysk fartygsklass om två pansarfregatter sjösatta 1875
Kaiser-klass (oceanångare) – tysk fartygsklass om fyra passagerarfartyg ägda av Norddeutscher Lloyd, byggda 1896-1907. 
Kaiser Friedrich III-klass (slagskepp) – tysk fartygsklass om fem slagskepp byggda mellan 1895 och 1901
Henry J. Kaiser-klass (tankfartyg) – amerikansk fartygsklass om 16 militära tankfartyg byggda mellan 1984 och 1996